Il doppio  dello  Seguros Bolívar Open Medellín 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Nicholas Monroe e Simon Stadler erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Emilio Gómez e Roman Borvanov hanno battuto in finale 6–3, 7–6(7–4) contro Nicolás Barrientos e Eduardo Struvay.

Teste di serie

  James Cerretani /  Adil Shamasdin (primo turno)
  Fabiano de Paula /  Sergio Galdós (ritirati)

  Alejandro González /  Carlos Salamanca (quarti di finale)
  Nicolás Barrientos /  Eduardo Struvay (finale)

Tabellone

Note 
 

Seguros Bolívar Open Medellín 2013
ATP Challenger Tour 2013